GIY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Giyana (Sudafrica)